Il singolare del torneo di tennis Daewoo Challenger Tennis 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Tramacchi che ha battuto in finale Régis Lavergne 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jérôme Golmard (primo turno)
 Allen Belobrajdic (quarti di finale)
 Yong-Il Yoon (primo turno)
 Rainer Falenti (secondo turno)

 Agustin Garizzio (secondo turno)
 Markus Zillner (secondo turno)
 Gabrio Castrichella (primo turno)
 Gouichi Motomura (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Daewoo Challenger Tennis 1997